Удаление — многозначный термин:

 Удаление (спорт) — разновидность наказания:
 Удаление (футбол)
 Удаление (медицина) — операция изъятия либо уничтожения органа или его части:
 Удаление зуба
 Удаление волос
 Удаление жёлчных камней
 Удаление комков Биша
 Удаление (информатика) — уничтожение фрагмента информации:
 Удаление общих подвыражений
 Удаление мёртвого кода